Георги Димитров Мициев е български революционер и просветен деец.

Биография 
Мициев е роден в Горна Джумая, тогава в Османската империя, днес Благоевград, България. Занимава се с търговия и се включва в българската просветна борба, като подпомага финансово издаването на български книги. Синът му Иван Мициев е кмет на Горна Джумая през 1934-1935. През 1875-1876 година е член на местния революционен комитет, действащ заедно с комитета в Рила, и активно участва в подготовката на Априлското въстание. След предателство в село Падеш е заловен заедно с Мите Марков и Георги Чапрашиков. Задържан е и е осъден в София на смърт чрез обесване, но-късно след откуп е освободен. По време на Временното руско управление в града през Руско-турската война от февруари 1878 до юни 1879 година е член на градския съвет. След като градът е върнат на Османската империя от Берлинския договор се изселва в освободения Самоков, където работи като чиновник.

Родословие

Бележки 

Български революционери от Македония
Родени в Благоевград
Български просветни дейци от Македония